Это список хоккеистов, сыгравших как минимум 550 матчей в регулярных сезонах Континентальной хоккейной лиги.

Гражданство каждого игрока, обозначенное рядом с именем, основывается на том, за какую национальную сборную выступал игрок, либо, если игрок не выступал в сборной, по месту его рождения. По умолчанию (при отсутствии флага рядом с именем игрока) гражданство игрока — Россия.

Среди тех, кто провёл всю карьеру в КХЛ в одной команде, лидирует Роман Старченко из «Барыса».

Пока всего два вратаря в истории КХЛ сыграли более 400 матчей за карьеру — Василий Кошечкин и Константин Барулин.

Игроки упорядочены по количеству матчей.

550 и более матчей

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ